Idris steht für:

 Idris (Koran), Gestalt im Koran
 Idris (Betriebssystem), ein unixoides System
 Idris (Programmiersprache), eine funktionale Programmiersprache

Personen:
 Idris I. ibn Abdallah (789–791), Emir der Idrisiden in Marokko
 Idris II. (791–828), Emir der Idrisiden in Marokko
 Idris I. al-Ma'mun († 1232), Kalif der Almohaden
 Idris (Libyen) (1890–1983), König von Libyen

 Idris Elba (* 1972), britischer Schauspieler
 Damson Idris (* 1991), britischer Schauspieler
 Hadschi Mohammad Idris, afghanischer Finanzier und derzeit Taliban-Gouverneur der Da Afghanistan Bank
 Jamal Idris (* 1990), australischer Rugbyspieler
 Mohamed Younis Idris (* 1989), sudanesischer Hochspringer
 Mustapha Ali Idris († 2013), ghanaischer Politiker, Regionalminister der Northern Region in Ghana
 Suhayl Idris († 2008), libanesischer Schriftsteller
 Yusuf Idris (1927–1991), ägyptischer Schriftsteller
 al-Idrisi (um 1100–1166), Kartograph, Geograph und Botaniker

Siehe auch:
 Driss
 Idriss
 Idrissa
 Idrissou